Влади́мир Лукья́нов:
 Лукьянов, Владимир Александрович (род. 1947) — советский и российский тренер по боксу.
 Лукьянов, Владимир Васильевич (1901—1958) — первый секретарь Кировского, Ярославского и Ивановского областных комитетов ВКП(б).